Bulkley est un nom propre anglais qui peut faire référence à :

Patronyme 

  (1845–1928), dermatologie américain ;
  (1747 ou 1748-1792), actrice et danseuse britannique ;
  (1583-1659), prédicateur puritain et colon américain d’origine anglaise ;
  (1880-1965), homme politique américain.

Hydronyme 
Bulkley est un nom de cours d’eau notamment porté par :
 , rivière canadienne, affluent de la Skeena River dans la province de Colombie britannique.

Toponyme 

 , vallée formée par la rivière éponyme dans la région Intérieur dans la province de Colombie britannique au Canada.
 District régional de Bulkley-Nechako, district de la province de Colombie-Britannique, sur le plateau Intérieur au Canada.

Patronyme anglais
Toponymie canadienne